Лисенко Тетяна Вікторівна (1983) — російська легкоатлетка, в 2016 році позбавлена золотої олімпійської нагороди після перевірки на допінг.
 Лисенко Тетяна Іванівна (1961) — учитель інформатики, заслужений вчитель України.
 Лисенко Тетяна Феліксівна (1975) — українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок